Aleksander Wysocki (zm. 1673) – sędzia ziemski brzeskokujawski, łowczy brzeskokujawski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Aleksander Wysocki (ur. 1952) – polski aktor
 Alaksandr Wysocki (ur. 1953) – białoruski parlamentarzysta